Dumont FM é uma emissora de rádio brasileira da cidade de Jundiaí, São Paulo. Opera em 104.3 MHz em Rádio FM.

Fundada em 1982, a emissora mantêm uma linguagem dinâmica voltada para os jovens. Estilos musicais como: pop, rock, R&B e dance music são os mais tocados na rádio. Os ouvintes interagem participando das promoções que são lançadas ao longo da programação.

Diferente de antigamente onde a Dumont FM só tinha sinal na região da cidade de Jundiaí, hoje a área de cobertura esta mais longe e forte, chegando a mais de 200 cidades do estado de São Paulo, cobrindo alguns dos principais centros como: Região de Campinas, Região de Sorocaba, Grande São Paulo, Vale do Paraíba, Baixada Santista, Litoral Sul Paulista, é Sul de Minas além da capital Paulista.

A partir do ano de 2001, a emissora teve um aumento significativo em audiência, principalmente na capital Paulista.

Em 1º de junho de 2017, todo seu material gráfico, inclusive o site da emissora foi reestilizado, divulgando assim sua nova marca aos ouvintes.

Programas 
 104 Minutos
 A Sequência que Detona
 Base de Lançamento
 Dance Machine
 Dumont Reggae
 Feel the Beat
 Into the Party
 Ouvinte Dahora
 Se Liga com Tiozinho & Tiozão
 The Flash
 Top 15

Ligações externas 
 

Estações de rádio do estado de São Paulo
Estações de rádio fundadas em 1982